

Lokalizacje 
 Windberg – dzielnica Mönchengladbachu
 Windberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen

Zobacz też 
 Windberge
 Windbergen